Ефим Александрович Пащенко (13 апреля 1905 года, дер. Ракитовка, ныне Ирбейский район, Красноярский край — 1 декабря 1972 года, Минск) — советский военный деятель, полковник (1943 год).

Начальная биография 
Ефим Александрович Пащенко родился 13 апреля 1905 года в деревне Ракитовка ныне Ирбейского района Красноярского края.

Военная служба

Довоенное время 
В ноябре 1927 года был призван в ряды РККА и направлен красноармейцем в 2-й Нерчинский стрелковый полк (ОКДВА), вскоре был назначен на должность командира отделения. В июле 1929 года в составе принимал участие в боевых действиях на КВЖД, а в ноябре был направлен на учёбу на Иркутские курсы подготовки командиров РККА, после окончания которых был направлен в 118-й стрелковый полк (40-я стрелковая дивизия), где служил на должностях командира взвода и роты. С мая 1936 года служил в 119-м стрелковом полку этой же дивизии на должностях командира разведывательной роты, начальника штаба и командира батальона, помощника начальника штаба полка. С июля по август 1938 года принимал участие в боевых действиях у озера Хасан.

В октябре 1938 года был назначен на должность начальника 2-й части штаба 1-й отдельной Владивостокской стрелковой бригады (1-я Отдельная Краснознамённая армия).

В июле 1940 года был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, после окончания которой в мае 1941 года был направлен в Высшую спецшколу Генштаба Красной Армии.

Великая Отечественная война 
С началом войны Пащенко продолжил учёбу в спецшколе, после окончания которой в марте 1942 года был назначен на должность начальника штаба 31-й стрелковой бригады (Калининский фронт), в конце того же месяца — на должность помощника начальника оперативного отдела, в мае — на должность начальника штаба 2-го гвардейского стрелкового корпуса, а в декабре — на должность начальника штаба 33-й стрелковой дивизии, которая принимала участие в боевых действиях в ходе Великолукской наступательной операции.

В январе 1943 года вновь был назначен на должность начальника штаба 2-го гвардейского стрелкового корпуса, а в октябре — на должность начальника штаба 83-го стрелкового корпуса, который принимал участие в боевых действиях в ходе Смоленской и Невельской наступательных операциях, а затем вёл наступательные боевые действия на витебском направлении. В конце декабря корпус участвовал в ходе Городокской наступательной операции, после окончания которой вёл оборонительные боевые действия в районе городе Невель. С 1 по 7 апреля 1944 года полковник Пащенко временно командовал корпусом, после чего корпус участвовал в ходе Витебско-Оршанской, Полоцкой и Шяуляйской наступательных операциях.

В сентябре был назначен на должность командира 360-й стрелковой дивизии, которая принимала участие в боевых действиях в ходе Рижской и Мемельской наступательных операций, а также в блокаде группировки войск противника на Курляндском полуострове.

Послевоенная карьера 

После окончания войны находился на прежней должности.

В феврале 1946 года был направлен на учёбу в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, после окончания которой в апреле 1948 года назначен на должность начальника отдела оперативной подготовки оперативного управления штаба Ленинградского военного округа, в марте 1950 года — на должность начальника оперативного отдела оперативного управления Группы советских войск в Германии, в ноябре 1952 года — на эту же должность в Прикарпатском военном округе, а в 1953 году — на должность начальника штаба 41-го стрелкового корпуса (Беломорский военный округ).

Полковник Ефим Александрович Пащенко с 1955 года состоял в распоряжении 10-го управления Генштаба и в январе 1959 года вышел в запас. Умер 1 декабря 1972 года в Минске. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина (21.08.1953)
 Орден Красного Знамени (25.10.1938)
 Орден Красного Знамени (24.06.1948)
 Орден Кутузова 2 степени (30.07.1944)
 Орден Александра Невского (06.06.1945)
 Орден Отечественной войны 1 степени (29.04.1943)
 Орден Красной Звезды (03.11.1944)
 Медаль За оборону Москвы (01.05.1944)
 Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (09.05.1945)

Память

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники боёв на КВЖД
Участники боёв на озере Хасан
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне